4atty aka Tilla (настоящее имя – Капустин Илья Владимирович, род. 4 июня 1990, Киев, Украина) — украинский рэп-исполнитель, музыкант, бывший участник группы «Грибы», сооснователь «Grebz».

Биография 
Илья родился 4 июня 1990 года в украинском городе Киев. Окончил школу № 78. Творческий путь начал в 2005.

Конкурсы и номинации 

Занял второе место в категории «Фристайл» на фестивале «Сникерс Урбания» 2005 г. 

В группе Capital Boyz, где он участвовал на фестивале «Rap music» попал в двадцатку лучших исполнителей и получили одобрительные комментарии от жюри.

На фестивале «Парламент 1» в г. Днепропетровск в 2007 году, в составе группы «capital boyz», получил номинацию «Лучшая качевая музыка».

В составе «7 мостов» в 2009 году, группа заняла первое место на фестивале Donbasskaya proba!, также приняла участие в «Show Time Hip Hop Battle» в киевском ночном клубе Patipa, команда заняла 1-е место. В качестве приза группа получила съёмку клипа от известного режиссёра Алексея Седована на трек «Семья» и трансляцию на «MTV Ukraine»

В составе группы «Грибы», где он был участником коллектива, были номинированы во многих номинациях

— Музыкальная премия YUNA в номинации «Лучшая песня»

— Премия Муз-ТВ в номинации «Прорыв года»

— В 2016 году на премии «Jagermeister Indie Awards 2016» группа победила в номинации «Сингл года» с песней «Intro»

— MTV Europe Music Award в номинации «Лучший российский исполнитель».

— В 2017 году группа «Грибы» получила премию «Премия RU.TV» в России в номинации «Лучший старт».

— YUNA Music Award for Discovery of the Year

— YUNA Music Award for Best Pop Group

Коллективы 
«Capital Boyz»
«7 Мостов»
«Семья Мостов»
«Мосты»
«Апаска»
«Грибы»
«Grebz»

Происшествия

Примечания 

Рэперы Украины